Остра — топоним.

 Остра — горная вершина в Словакии. 
 Остра — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, подчиняется административному центру Анкона. 
 Остра — деревня, Ковернинский район, Нижегородская область, Россия
 Остра  — село в Кицманском районе Черновицкой области Украины.

См. также 
 Острая